L'edizione 1951-52 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'IFK Norrköping.

Capocannoniere del torneo fu Karl-Alfred Jakobsson (GAIS), con 17 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 IFK Norrköping campione di Svezia 1951-52.
 Råå IF e Åtvidabergs FF retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1951
Calcio nel 1952
Campionato svedese di calcio